Alfara es el nombre de varios topónimos de España, cuyo origen es una palabra árabe que significa ‘hermosa oculta’: 

Alfara, municipio de la provincia de Tarragona;
Alfara de Algimia, municipio de la provincia de Valencia;
Alfara del Patriarca, municipio de la provincia de Valencia.